Les points attribués lors de la saison 2016-2017 de snooker sont le résultat du parcours des joueurs professionnels lors des 19 tournois comptant pour le classement mondial. Ce classement est l'addition des points de la saison en cours avec ceux de la saison précédente.

Faits marquants 
L'Anglais Mark Selby conserve sa place de  mondial en remportant le plus de points et notamment le championnat du monde 2017 aux dépens de l’Écossais John Higgins 18 manches 15.

Points attribués par tournoi classé

Notes

Références 

Points attribués lors de la saison 2016-2017 de snooker
Points attribués lors de la saison 2016-2017 de snooker